Gundelsbach kann stehen für:
 Gundelsbach (Froschbach), rechter Zufluss des Froschbachs (zum Unkenbach) an der Gemeindegrenze von Grettstadt zu Schwebheim bei dessen Unkenmühle, beide Orte im Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Gundelsbach (Rems), rechter Zufluss zur Rems zwischen Grundbach (Remshalden) in der Gemeinde Remshalden und Weinstadt, beide im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

 Gundelsbach (Weinstadt), Weiler der Stadt Weinstadt im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg